Islamabad kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Chittagong, provinshuvudstad,

Indien 

 Anantnag, ort, Jammu och Kashmir, Anantnāg,

Pakistan 

 Islamabad, huvudstad, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar